De naam Engelbert Humperdinck kan verwijzen naar:

 Engelbert Humperdinck (componist) (1854-1921), Duits componist
 Engelbert Humperdinck (zanger), pseudoniem van Arnold George Dorsey (1936), Brits popzanger